Schmiedorf ist der Ortsname von

 Schmiedorf (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schmiedorf (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
Siehe auch:
 Schmieddorf